Bjarnason es un nombre islandés. Se puede referir a las siguientes personas:

 Bjarni Bjarnason (1965 -), un escritor islandés;
 Ólafur Örn Bjarnason (1975 -), un futbolista islandés;
 Birkir Bjarnason (1988 -), un futbolista islandés;